Casa Vecchia ima više značenja:
 Casa Vecchia, Alessandria
 Casa Vecchia, Firenze